Esbus ist die Bezeichnung von:

 Hesbon, antike Stadt in Arabien
 davon abgeleitet ist Esbus eine Bezeichnung des römisch-katholischen Titularbistums Hesbon
 ESBUS, Kurzbezeichnung für die ESBUS Eschweiler Bus- und Service GmbH